Phisidia är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av de Saint-Joseph 1894. Phisidia ingår i familjen Terebellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Phisidia